Turkovic bzw. Turković ist der Familienname folgender Personen:

 Almir Turković (* 1970), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Bisera Turković (* 1954), bosnische Diplomatin und Politikerin
 Ingrid Turković-Wendl (* 1940), österreichische Eiskunstläuferin, Fernsehmoderatorin und Politikerin
 Josip Turković (1936–1982), jugoslawischer Maler
 Ksenija Turković (* 1964), kroatische Juristin und Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Milan Turković (* 1939), österreichisch-kroatischer Fagottist und Dirigent
 Nedo Turković (* 1989), bosnischer Fußballspieler